Mistrzostwa Świata w Snookerze 1982 (ang. 1982 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1981/1982, rozegrany w dniach 30 kwietnia–16 maja 1982 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Anglik Steve Davis przegrał w meczu pierwszej rundy ze swoim rodakiem Tonym Knowlesem 1–10.

Mistrzostwa wygrał reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins, który w finale pokonał Walijczyka Raya Reardona 18–15.

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1982 w sporcie
1982 w Wielkiej Brytanii